Farmer kan som auktorsförkortning betyda:

 Wesley M. Farmer
 Mark A. Farmer

Robotskapade auktorsförkortningar